Clemons ist der Familienname folgender Personen:
 Ant Clemons (* 1991), US-amerikanischer R&B-Musiker

 Christina Clemons (* 1990), US-amerikanische Leichtathletin
 Clarence Clemons (1942–2011), US-amerikanischer Saxophonist
 Dwayne Clemons (* 1963), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Kiersey Clemons (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Kyle Clemons (* 1990), US-amerikanischer Sprinter
 Zeke Clemons, US-amerikanischer Country-Musiker

Clemons ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clemons (Iowa)
 Clemons (Kentucky)
 Clemons (New York)
 Clemons (Texas)

Siehe auch:
 Clemons Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Clements (Begriffsklärung)
 Clemence (Begriffsklärung)